Кубок Белоруссии по футболу 2003/2004 годов — 13-й розыгрыш ежегодного футбольного клубного турнира, второго по значимости в стране. Финал Кубка состоялся 16 мая 2004 года в Минске на стадионе «Динамо». Победителем Кубка стал футбольный клуб «Шахтёр» из Солигорска, обыгравший в финале ФК «Гомель» со счётом 1:0 в дополнительное время.

1/32 финала 
Матчи состоялись 4 июня 2003 года. Согласно жеребьёвке, «Торпедо-Кадино» (Могилев), «Локомотив» (Витебск), «Пинск-900» и «МТЗ-РИПО» (Минск) прошли в 1/16 финала автоматически.

1/16 финала 
Матчи состоялись 9 и 10 августа 2003 года. Согласно жеребьёвке, «Днепр-Трансмаш» (Могилёв), «Дарида» (Минский район), «Локомотив» (Минск) и ФК «Гомель» прошли в 1/8 финала автоматически.

1/8 финала 
Матчи состоялись 8 октября 2003 года.

1/4 финала 
Матчи состоялись 3 апреля 2004 года.

1/2 финала 
Первые матчи — 7 апреля 2004 года. Ответные матчи — 11 апреля 2004 года.

|}

Финал

См. также 
 Кубок Белоруссии по футболу

Ссылки 
 football.by

Футбол в Европе в 2004 году
Кубок Белоруссии по футболу
Спорт в Белоруссии в 2003 году
Спорт в Белоруссии в 2004 году
Футбол в Европе в 2003 году